O Post Südstadt Karlsruhe e.V., também conhecido como PS Kalsruhe Lions, é um clube profissional de basquetebol masculino com sede em Carlsrue, Alemanha que atualmente disputa a ProA, correspondente a segunda divisão germânica. O clube manda seus jogos na Friedrich-List-Schule com capacidade para 862 espectadores.

Histórico de Temporadas

Títulos 
 Regionalliga: (2)
 2015-16
 Regionalliga2: (1)
 2014-15

Ligações Externas 
 
 

Clubes de basquetebol da Alemanha
Clubes esportivos fundados em 1961